Тлакилпа има више значења:

 Тлакилпа (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тлакилпа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлакилпа (Тлакилпа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику